Trois Interstate highways ont pour nom Interstate 675.
 Interstate 675 en Géorgie
 Interstate 675 au Michigan
 Interstate 675 en Ohio

Voir aussi